Мансани́льо () — муниципалитет в Мексике, в штате Колима, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила .

Общие сведения 
Название Manzanillo происходит от названия растущего здесь ядовитого манцинеллового дерева

Площадь муниципалитета равна , что составляет 24 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Эль-Метате находится на высоте 778 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Колима: на севере с Минатитланом, на востоке с Кокиматланом и Армерией, также на севере и западе граничит с другим штатом Мексики — Халиско, а на юге и западе омывается водами Тихого океана. Также к территории муниципалитета относится несколько островов в Тихом океане.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 17 июня 1873 года, по данным 2020 года в его состав входит 151 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 9,6 %;
 промышленность и строительство — 19,7 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 67,6 %;
 безработные — 3,1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,3 %;
 водоснабжение: 94,2 %;
 водоотведение: 99,3 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Колимы
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Колимы